Příjmení Messmer má více nositelů:

 Nikolaus Messmer (1954–2016), katolický biskup
 Pierre Messmer (1916–2007), francouzský politik

podobné příjmení
 Franz Anton Mesmer (1734–1815), švýcarský lékař

Externí odkazy